Australian Open-mesterskabet i damesingle 1970 var den 44. turnering om Australian Open-mesterskabet i damesingle og den anden udgave i tennissportens åbne æra. Turneringen var en del af Australian Open 1970, der blev spillet på græsbaner i White City Tennis Club i Sydney, New South Wales, Australien i perioden 20. - 27. januar 1970.

Mesterskabet blev vundet af den forsvarende mester, førsteseedede Margaret Court, som i finalen besejrede sin landsmandinde Kerry Melville med 6-3, 6-1. Dermed vandt Court mesterskabet for andet år i træk og niende gang i alt, og triumfen var australierens 17. grand slam-titel i damesingle i hendes 21. grand slam-finale. Triumfen kom i hus uden sættab, og det var første gang i den åbne æra, og første gang siden 1967, at vinderen af mesterskabet ikke tabte et eneste sæt på vejen til titlen.

Margaret Court vandt efterfølgende også de tre andre grand slam-titler i damesingle i 1970, og dermed blev hun den første kvinde i den åbne æra (og blot den anden kvinde nogensinde), der opnåede en ægte grand slam.

Kerry Melville var i en grand slam-finale i damesingle for første gang i sin karriere.

Pengepræmier 

Den samlede præmiesum til spillerne i damesingle androg A$ 1.780 (ekskl. per diem) og fordelte sig som anført nedenfor.

Turnering

Deltagere 

Turneringen havde deltagelse af 43 spillere, hvoraf otte blev seedet.

Seedede spillere

Resultater

Se også 
 Australian Open-mesterskabet i herresingle 1970
 Australian Open-mesterskabet i herredouble 1970
 Australian Open-mesterskabet i damedouble 1970
 Australian Open-mesterskabet i mixed double 1970

Eksterne henvisninger 
 Australian Open
 ITF - Australian Open 1970

Noter 

Australian Open 1970
1970